Patu (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie Symphytognathidae
 Patu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte